Ikkarlussua bezeichnet:
 Ikkarlussua (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikkarlussua (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland